Als Mondberg wird bezeichnet:
 ein Gipfel oder ein Gebirge am Mond – siehe Liste der Berge und Gebirge des Erdmondes
 der Berg Fengari auf der griechischen Insel Samothraki – siehe Saos-Gebirge
 der Mad kuh im persischen Aserbaidschan – siehe Maku (Iran)
 ein Gipfel in der skurrilen Berglandschaft von Guangxi (China)
 der Mondberg bei Yangshuo (China) – eine Klippe mit einem kreisförmigen Loch, siehe Mondberg (Yangshuo)
 der „Mondberg“ auf der Handfläche – siehe Handlesen